Un bourgeois est en France sous l'Ancien Régime l'habitant d’un bourg, d’une ville, y jouissant des droits civils et politiques, notamment le droit de voter et d'être élu (par exemple bourgeois de Paris, bourgeois de Marseille, bourgeois de Calais, bourgeois de Bruxelles). Sous la Révolution française, l'appellation de bourgeois est remplacée par celle de citoyen, sur le modèle de la République de Genève et de la République romaine.

Actuellement, le terme bourgeois est fréquemment utilisé pour qualifier un individu plutôt aisé, soucieux de son propre intérêt financier, de son confort et de sa sécurité. Certains sont considérés comme des bourgeois bohèmes.

Qualificatif 
 Relatif à la bourgeoisie, sa manière de vivre, ses goûts, ses intérêts
 Équivalent de « conservateur » ou de « bien-pensant » (préjugés bourgeois)
 Équivalent de « aisé », « bien installé », « confortable » (confort bourgeois)
 Cuisine bourgeoise, réputée être simple et de bon goût
 Habitation bourgeoise, habitation à usage privé et non professionnel
 Classe bourgeoise, classe sociale détentrice des moyens de production et d'échange (en régime capitaliste selon Marx)
 Tenue bourgeoise, en civil, opposé à la tenue d'uniforme pour les personnels des forces de l'ordre

Patronyme 
Bourgeois est aussi un patronyme fréquent, dont une variante (graphique), moins « portée », est .

Ce patronyme est dérivé de burgensis ou borgeis, qui signifiait habitant d'une ville affranchie de la justice féodale.

 Adolphe Bourgeois (1795-1850), homme politique français ;
 Adolphe Bourgeois (1831-1901), banquier et homme politique français ;
 Alfred Bourgeois (1872-1939), marchand et homme politique canadien ;
 Amandine Bourgeois (1979-), chanteuse française ;
 Amédée Bourgeois (1798-1837), peintre français ;
  ;
 Armand Le Bourgeois (1915-1879), avocat et homme politique français ;
 Auguste Anicet-Bourgeois (1806-1870), auteur dramatique français ;
 Ben Bourgeois (1978-), surfeur américain ;
 Bernard Bourgeois (1929- ), philosophe français ;
  ;
 Charles-Arthur Bourgeois (1838-1886), sculpteur français ;
 Charles-François Bourgeois (1759-1821), général d'Empire ;
 Charles Guillaume Alexandre Bourgeois (1759-1832), peintre et physicien français ;
 Clément Bourgeois (né en 1991), joueur français de rugby à XV ;
 Florent Fidèle Constant Bourgeois (1767-1841), peintre, lithographe, dessinateur et graveur français ;
 Daniel Bourgeois (1944- ), footballeur français ;
 Derek Bourgeois (1941-2017), compositeur anglais ;
 Dominique-François Bourgeois (1697-1781), ingénieur mécanicien français ;
 Émile Bourgeois (1857-1934), historien français ;
 Eugène Bourgeois (1818-1847), écrivain français ;
 Eugène Victor Bourgeois (1855-1909), peintre français ;
 François Louis Bourgeois (1765-1836), avocat et homme politique suisse ;
 
 Frédéric Bourgeois de Mercey (1805-1860), peintre et littérateur français ;
 Geert Bourgeois (1951-), homme politique belge flamand ;
  ;
  ;
  ;
 Huguette Bourgeois (née en 1949), poétesse canadienne ;
  ;
 Jean-Baptiste Bourgeois (1856-1930), architecte québécois ;
 Jean-Baptiste Bourgeois du Jura (1831-1900), homme politique français ;
 Jean-Louis Bourgeois (1809-1861), avocat, juge et homme politique suisse ;
 Jeanne Bourgeois (1875-1956), dite Mistinguett, chanteuse-actrice française ;
 Jason Bourgeois (né en 1982), joueur de baseball américain ;
  (1892-1981), général  français ;
 Jean-Marie Bourgeois (1939-2020), skieur français ;
 Joël Bourgeois (1971-), athlète canadien ;
 Joseph Émile Bourgeois (1857-1945), général et homme politique français ;
 Joseph Wilfred Bourgeois (1901-1977), homme politique canadien ;
 Jules Bourgeois (1847-1911), entomologiste français ;
 Laetitia Bourgeois (1970-), historienne et romancière française, auteur de roman policier historique ;
 Léon Bourgeois (1851-1925), homme politique français, Prix Nobel de la paix en 1920 ;
  ;
 Lucien Bourgeois (1882-1947), écrivain français, du groupe des écrivains prolétariens ;
 Lucien Bourgeois (1907-1968), homme politique français ;
Ludovick Bourgeois (1993-), chanteur canadien ;
 Marguerite Bourgeois ou Bourgeoys (1620-1700), fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal ;
 Maxime Bourgeois (1991- ), footballeur français ;
 Maximilien Louis Bourgeois, (1839-1901), sculpteur et graveur français ;
 Michel Bourgeois (1940-2022), homme politique français ;
  ;
 Paul Bourgeois (1898-1974), astronome belge ;
 Paul Antoine Bourgeois (1827-1912), député de la Vendée (1871-1902)
  ;
 Rémi Bourgeois (1897-1947), bibliothécaire ;
  ;
 Sophie Bourgeois
 Sylvie Bourgeois (1961-), romancière et scénariste ;
  ;
 Thomas-Louis Bourgeois (1676-1750), compositeur français ;
 Valentine Bourgeois (1986-), femme politique belge wallonne ;
 Victor Bourgeois (1897-1962), architecte et urbaniste belge, frère du poète Pierre Bourgeois ;
 Victor-Ferdinand Bourgeois (1870-1957), peintre français ;
Yoann Bourgeois (1981-), danseur français ;
 Yvonne Bourgeois (1902-1983), joueuse de tennis et patineuse artistique française.

Implantation dans la Somme 
En 1849, les « hommes majeurs » (électeurs nommés ) sont signalés dans ces  :
 Abbeville, huit électeurs ;
 Amiens,  ;
 Péronne, deux électeurs.

Autres 
 
 Le Bourgeois gentilhomme, comédie-ballet de Molière
 Bourgeois, quartier de Rixensart (Belgique)
 Bourgeois, habitant de Bourg (Haute-Marne)
 Bourgeois, entreprise française, située à Faverges (Haute-Savoie)

Patronyme français
Patronyme suisse